Matysová steht für:

 Matysová (Stará Ľubovňa), eine Gemeinde im slowakischen Okres Stará Ľubovňa

Matysová ist der Familienname folgender Personen:

 Monika Matysová (* 1981), slowakische Fußballspielerin